Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1935 war ein Tenniswettbewerb in Victoria.

Setzliste

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 21. bis 30. Juli 1935

Tennisturnier in Victoria (British Columbia)
Tennisturnier 1935